Helmstatt steht für:

 Helmstatt, schwäbisches Adelsgeschlecht

Helmstatt ist der Familienname folgender Personen:

 Bleickard von Helmstatt (1871–1952), deutscher Adliger
 Damian Hugo von Helmstatt (1719–1782), deutscher Adliger und Reichsritter
 Franz Ludwig von Helmstatt (1752–1841), deutscher Adliger
 Jakob von Helmstatt (um 1500– nach 1560), deutscher Adliger und Amtmann
 Johann Philipp von Helmstatt (1545–1594), deutscher Adliger und Marschall
 Ludwig von Helmstatt (um 1435–1504), deutscher Geistlicher, Bischof von Speyer
 Maximilian von Helmstatt (1810–1893), deutscher Adliger, Rittmeister und Politiker, MdL Baden
 Philipp von Helmstatt (1496–1563), deutscher Hofbeamter
 Pleickhard von Helmstatt (1571–1636), deutscher Genealoge und Marschall
 Raban von Helmstatt (um 1362–1439), deutscher Geistlicher, Erzbischof von Trier
 Raban von Helmstatt (Politiker) (1844–1932), deutscher Schlossherr und Politiker, MdL Baden
 Reinhard von Helmstatt (1400–1456), deutscher Geistlicher, Bischof von Speyer
 Ulrich von Helmstatt  (1419–1488), deutscher Adliger, Domherr und Bischofselekt von Speyer

Siehe auch:
 Helmstätter Herrenhaus in Heidelberg
 Helmstadt (Begriffsklärung)